Нина Зеле́нская: Зеленская, Нина Германовна (1898—1986) — советский скульптор. 
 Зеленская, Нина Осиповна (1904—1990) — поэтесса, известная как Нина Грацианская, библиограф